Сартъёган — название рек в ХМАО:
Сартъёган (приток Вон-Гунъёгана)
Сартъёган (приток Соснинского Ёгана)
Сартъёган (приток Ермаковского Ёгана)